

Пембайн — місто, штат Вісконсин
 Пембайн — переписна місцевість, штат Вісконсин